Лотар Фридрих фон Хундхайм (или Хонтхайм) (; 26 сентября 1668 — 25 октября 1723) — верховное должностное лицо, военный генерал-комиссар, государственный министр («министр бюджета») и дипломат Курпфальца.

Происхождение 
Лотар Фридрих фон Хундхайм был сыном управляющего меттернихским округом Неккарштайнах. Его отцом, как подтверждено документально в 1677 и 1685 годах, был Иоганн Вильгельм фон Хонтхайм (* 19 января 1630; † после 1685), мать — Мария Елизавета фон Шёнберг. Дед — Иоганн Вольфганг фон Хонтхайм (* 27 апреля 1588; † 23 января 1641), — тайный советник трирского курфюрста, заключивший церковный брак (∞ 1626) с его бабушкой Маргаретой Морбах († 17 мая 1633).

Биография

Военный генерал-комиссар и дипломат в Дюссельдорфе

Государственный министр в Гейдельберге и Мангейме

Семья

Владения (имения)

Герб

Награды

Образ в искусстве

Примечания

Ссылки 
 Союзный герб семейств Хундхайм-Зильберманн. 1700 год, замок Ильфесхайм, (фотоархив Марбургского университета)

Архивные источники 

Персоналии по алфавиту 
Персоналии:Дюссельдорф 
Персоналии:Мангейм 
Участники войны за испанское наследство